Trimetilurinska kiselina se može odnositi na:

 Liberin aka O(2),1,9-trimetilurinska kiselina
 1,3,7-Trimetilurinska kiselina